Rudolf Kinsky ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Kinsky (Politiker, I), österreichischer Großgrundbesitzer und Politiker, Abgeordneter zum Oberösterreichischen Landtag 
 Rudolf Kinsky von Wchinitz und Tettau (1802–1836), böhmischer Adliger
 Rudolf Christian von Kinsky (Rudolf Kinsky von Wchinitz; 1855–1919), österreichischer Gutsbesitzer und Politiker